Подсе́лье:

 Подсе́лье — населённый пункт, в различных землях (краях, странах) Российской империи, означал поселение людей близ какого-либо селенья (села или деревни), людьми со стороны (имел и другие названия подсёлок, присёлок и посёлок), образовывался в результате межевания и подселения крестьян (отсельных крестьян) из других мест, а если из того же селенья, то это был вы́селок.

Топоним 
 Подселье — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.
 Подселье — деревня в Кашинском районе Тверской области.

См. также 

 Поселье
 Приселье
 Подсёлок
 Подсельево